

Geografia 
 Mělník, città della Repubblica Ceca
 Melnik, città della Bulgaria

Persone 
 Aleksandr Mel'nik – regista sovietico
 Ol'ga Mel'nik – ex biatleta russa
 Vitalij Mel'nik – ex slittinista sovietico